Huánuco – città del Perù, capoluogo della regione omonima
Huánuco – regione del Perù